Miejscowości w Kanadzie:
 Norwood – miejscowość w prowincji Ontario

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Norwood (Derbyshire) – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Norwood (Dorset) – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Norwood (Kent) – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Norwood (North Yorkshire) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)

Miejscowości w USA:
 Norwood – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie San Miguel
 Norwood – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Warren
 Norwood – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Norwood – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Norwood – wieś w stanie Luizjana, w parafii East Feliciana
 Norwood – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Charlevoix
 Norwood – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Norwood – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Wright
 Norwood – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
 Norwood – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Norwood – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Stanly
 Norwood – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Norwood – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware
 Norwood – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade
Gminy w USA:
 Norwood (ang. Norwood Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Norwood (ang. Norwood Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Charlevoix
 Norwood (ang. Norwood Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Norwood (ang. Norwood Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade

Miejscowości w Australii:
 Norwood – miasto Australii